ring bokserski – miejsce walki bokserskiej
 ring – punkt asekuracyjny do wspinaczki
 „The Ring” – amerykańskie czasopismo o tematyce bokserskiej
 Ring – film w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1927
 Ring – powieść Kōjiego Suzuki z 1991
 The Ring: Krąg – film w reżyserii Hideo Nakaty z 1998
 The Ring – amerykański remake filmu The Ring: Krąg z 2002 w reżyserii Gore Verbinskiego
 ring – niemieckojęzyczne określenie obwodnicy lub innej ulicy na planie okręgu lub półokręgu, stosowane czasem w Polsce:
 Ring – obwodnica kolejowa w Berlinie
 Außenring – obwodnica kolejowa w Berlinie
 Berliner Stadtring – obwodnica autostradowa Berlina
 Berliner Ring – obwodnica autostradowa Berlina
 Ring wiedeński – reprezentacyjna arteria Wiednia, zbudowana w drugiej połowie XIX wieku
 webring – moda internetowa
 Ring – komunikator internetowy
 token ring – architektura sieci komputerowych zaprojektowana przez IBM
 RING – singel zespołu B'z z 2000
 Tw269 „Ring” – tramwaj elektryczny, produkowany przed II wojną światową w Gdańskiej Fabryce Wagonów

en:Ring#Film